4 miejscowości w Polsce: 
 Gorzewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Gorzewo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Sierpc 
 Gorzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Ryczywół 
 Gorzewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko

Zobacz też 
 Gorzewo-Kolonia